2013 Голяма награда на Китай е 10-о за Голямата награда на Китай и трети кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 14 април 2013 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай